Chantal kan syfta på:

Haiti 

 Chantal (kommun), Sud, 
 Chantal (ort), Sud,

Mexiko 

 Chantol (ort i Mexiko), San Luis Potosí, Ciudad Valles,